Hierax ist die griechische Bezeichnung für Habicht und auch ein Eigenname:

 Antiochos Hierax (263–226 v. Chr.), Sohn des Seleukidenkönigs Antiochos II.
 Hierax (Stratege), Stratege des ägyptischen Königs Ptolemaios VIII.
 Hierax von Leontopolis (um 300), ein frühchristlicher Schriftsteller und Asket
 Hierax (Mittelplatoniker) (wohl 2. Jahrhundert), Philosoph

Hierax ist der akademische Beiname folgender Personen:
 Hierax (1729): Johann Gottlieb Windisch (1689–1732), deutscher Mediziner und Mitglied der Leopoldina
 Hierax II. (1756): Johann Christoph Hennicke (1698–1763), deutscher Mediziner, Stadtphysicus in Öhringen, Leibarzt des Grafen von Hohenlohe-Bartenstein und Mitglied der Leopoldina
 Hierax III. (1757): Crafft Gottfried Hennicke (1698–1767), deutscher Mediziner, Stadtphysicus in Öhringen, Leibarzt des Grafen von Hohenlohe-(Neuenstein-)Oehringen und Mitglied der Leopoldina